TYPO3 (тайпо три) — система управления сайтами (CMS/CMF) с открытым исходным кодом и свободной лицензией. Является гибкой расширяемой системой с большим количеством модулей и функций.

Написана на PHP, для хранения данных использует любую реляционную базу данных, поддерживаемую TYPO3 DBAL, включая MySQL, Oracle Database, PostgreSQL и другие. Работает на таких серверах, как Apache или IIS, и на большинстве операционных систем, таких как Linux, Microsoft Windows, FreeBSD, Mac OS X и OS/2.

Система создана Каспером Скорхёем и распространяется бесплатно под лицензией GNU GPL.

Концепция 
Структура сайта в TYPO3 представлена деревом страниц. На каждой странице могут быть размещены элементы содержимого — небольшие блоки информации: текст, текст + изображение, изображение, таблица, чистый html, плагин и др.
TYPO3 основана на шаблонах. Существуют готовые шаблоны для TYPO3, однако в основном шаблоны строятся заново на специальном конфигурационном языке TypoScript. Несмотря на использование script в названии, TypoScript не является процедурным языком. Он используется для конфигурирования и отображения сайта. TypoScript является альтернативой другим конфигурационным языкам, таким как ini- или conf-файлы, XML или JSON.

TYPO3 имеет два режима работы: frontend и backend. Frontend — это «лицо» сайта, то, каким он виден посетителям. Backend — это интерфейс для администраторов и редакторов сайта. Кроме того, поддерживается режим frontend-редактирования, позволяющий редакторам вносить правки непосредственно при просмотре «лица» сайта.

Основные возможности 
 Редактор текста с форматированием (RTE) и проверка орфографии
 Редактор текста с форматированием (FCKeditor) и модификация от сторонних разработчиков
 Отмена изменений и история изменений
 Предпросмотр перед публикацией
 Буфер обмена
 Редактирование содержимого из frontend и backend
 Внутренние ссылки (возможны ссылки на уровне элементов содержимого)
 Внутренний поисковый механизм
 Одна установка системы для многих сайтов (с единым деревом страниц)
 Одна установка системы для многих доменов
 Гибкая система разграничения прав для редакторов сайта
 Динамическое построение меню — текстовых и графических
 Возможность авторизации пользователей через LDAP
 Версионирование
 Рабочие области (workspaces)
 Поддержка WML
 Поддержка XML
 Поддержка импорта и экспорта RSS
 Экспорт в PDF
 Экспорт в статический HTML
 Кэширование страниц

Расширения 
Хотя система предоставляет широкие возможности по созданию и наполнению сайтов сразу после установки, функциональность системы можно значительно расширить с помощью дополнительных модулей, называемых расширениями (extensions). Каталог расширений представлен на сайте https://extensions.typo3.org/. Ранее этот каталог был единственным местом, откуда загружались расширения. После того, как TYPO3 начал использовать Composer для установки пакетов, расширения можно загрузить из любого репозитория, связанного с composer.

Примеры расширений для TYPO3:

 Гибкая новостная система
 Форум
 Интеграция с существующими форумами
 Галереи изображений
 Интернет-магазин и каталог
 Голосования
 Блог
 Кнопки редактирования контента
 Рассылки
 Чат
 Календарь
 Интеграция с социальными системами
 Интеграция с файловыми хранилищами AWS, OneDrive, DropBox и прочими

Применение 
TYPO3 работает более чем на 500 тыс. сайтах, включая сайты Epson Corporation, Philips, Schwarzkopf, UNICEF, Konica Minolta, Cisco. TYPO3 используется на сайтах десятков европейских банков, сотен международных организаций и крупных компаний, уделяющих значительное внимание безопасности своих интернет-систем. В России TYPO3 используют ВЦИОМ, РГМУ, сервер органов государственной власти Республики Бурятия, Республики Дагестан, банк «Финсервис», группа компаний «Инталев»,  ОАО «Хакасэнерго» и другие организации.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт разработки TYPO3 
 Сайт русскоязычного сообщества TYPO3

Веб-фреймворки на PHP
Свободные системы управления сайтами
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP